Си́нтия:

 Синтия (имя) () — женское имя.
 Синтия (растение) () — род растений семейства Кактусовые.
 Синтия (фильм) — семейная мелодрама 1947 года с участием Мэри Астор, Элизабет Тейлор и Джорджа Мерфи.